101 киломе́тр — остановочный пункт / пассажирская платформа Витебского направления Октябрьской железной дороги в Гатчинском районе Ленинградской области. Расположен на однопутном перегоне Чаща — Чолово участка Павловск — Батецкая. Относится к Санкт-Петербург—Витебскому региону Октябрьской железной дороги.

Остановочный пункт имеет одну высокую пассажирскую посадочную платформу. Платформа рассчитана на приём двенадцативагонного электропоезда. Расположена с западной стороны от пути. Билетная касса и прочие постройки на платформе отсутствуют. Билеты для проезда приобретаются непосредственно в электропоездах у разъездных кассиров-контролёров.

На расстоянии около 500 метров к востоку от платформы за лесополосой расположен садоводческий массив «Чаща». От остановочного пункта к садоводческому массиву проложена грунтовая дорога.

К западу от остановочного пункта расположен государственный природный заказник федерального подчинения «Мшинское болото». Восточная граница данного заказника совпадает с западной границей полосы отвода Витебского направления Октябрьской железной дороги.

История 

В начале 1980-х годов к востоку от станции Чаща местными властями был выделен крупный земельный массив для организации на нём садоводческих товариществ. Территория данного массива, имевшего близкую к прямоугольной форму, раскинулась длинной стороной с севера на юг на расстояние около 9 км. Центральная часть массива, также получившего название «Чаща», оказалась вблизи собственно станции Чаща, а южная растянулась на четыре километра вдоль линии Витебского направления железной дороги. Следующей за станцией Чаща остановкой пригородных поездов был находившийся в 7 километрах южнее неё остановочный пункт 104 километр (остановочный пункт 104 километр был расположен на территории ранее существовавшего раздельного пункта Разъезд № 3 (Светлый)). Южная часть садоводческого массива оказалась посередине между станцией Чаща и 104 километром, создавая таким образом неудобство многим получившим садовые участки в данной части массива людям, вынужденным проходить несколько километров пешком по полотну железной дороги между этими остановочными платформами.

В 1984—1985 годах для удобства садоводов между Чащей и 104 километром был открыт новый остановочный пункт 102 километр, располагавшийся южнее современного остановочного пункта 101 километр. Пригородные поезда стали делать остановку на 102 километре со 2 июня 1985 года.

После проведения в 1985—1986 годах предварительных работ по подготовке участка Вырица — Чолово к электрификации и последующему запуску электропоездов, было принято решение о постройке нового остановочного пункта с высокой пассажирской посадочной платформой на 101 километре и ликвидации остановочных пунктов на 102 и 104 километрах. С 31 мая 1987 года остановочный пункт 101 километр был включён в расписание пригородных поездов. Одновременно с этим остановочные пункты 102 км и 104 км были закрыты и исключены из расписания.

До завершения в 1988 году электрификации перегона Чаща — Чолово в составе участка Вырица — Чолово, прямое сообщение с Ленинградом было представлено одной парой прямых пригородных поездов ежедневно и тремя-четырьмя дополнительными парами по пятницам и выходным дням. Все остальные останавливавшиеся на 101 километре пригородные поезда следовали по маршруту Вырица — Оредеж с пересадкой на электропоезда от (до) Витебского вокзала в Вырице. Пригородные поезда представляли собой состав из общих пассажирских вагонов с локомотивом на автономной тяге. С 29 мая 1988 года были запущены прямые электропоезда Витебский вокзал — Чолово, а пересадка в Вырице отменена.

Достопримечательности 
 В 3 километрах к югу от 101 километра возле бывшего остановочного пункта «104 км» вблизи железной дороги с западной стороны от насыпи находится памятник советским бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Расписание электропоездов 
На платформе имеют остановку все электропоезда линии Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж.
 Расписание электропоездов на сайте СЗППК

Примечания

Ссылки 

 Паспорт остановочного пункта 101 км на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта 101 км на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта 101 км на сайте РЖД
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ»
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог»
 Паспорт остановочного пункта 101 км на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Остановочный пункт 101 км в атласе Ленинградской области.
 План массива садоводств «Чаща» и прилегающей местности.

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Гатчинского района